«Les Champs-Elysées» (франц. «Єлисейські поля») — музичний альбом Джо Дассена. «Les Champs-Elysées» побачив світ у 1969 році, а пісні «Les Champs-Élysées» та «Mon village du bout du monde» стали справжніми синглами, зайнявши перші сходинки тодішніх хіт-парадів Європи.

Композиції

Посилання 

   Дискографія

Відеокліп 

    YouTube Joe Dassin - Champs Elysees  

Альбоми Джо Дассена